El término Suki puede referirse a:
 Suki, personaje secundario de Avatar: la leyenda de Aang.
 Suki. Dakara Suki, manga japonés.
 Suki na Mono wa Suki Dakara Shōganai!, anime japonés.
 Datte suki nan damon, manga japonés.
 Suki Shite Sadist, manga japonés.
 Watashi no Suki o Hito, manga japonés.